

W Polsce 
 Kobylany – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Terespol
 Kobylany – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Kobylany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica
 Kobylany – osada leśna wsi Stara Kornica w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica
 Kobylany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Skaryszew
 Kobylany – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Chorkówka
 Kobylany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Kobylany – część wsi Stary Garbów w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy
 Kobylany –  gromada w powiecie
 Kobylany –  gromada w powiecie
 Kobylany –  gromada w powiecie
 Kobylany –  gromada w powiecie

Inne 
 Kobylany – stacja kolejowa w Kobylanach, w województwie lubelskim

Zobacz też 
 Kobylany Górne, Kobylany-Kozy, Kobylany-Skorupki